Auffray ist der Familienname folgender Personen:

 André Auffray (1884–1953), französischer Bahnradrennfahrer und Olympiasieger
 Charles Auffray (1887–1957), französischer Politiker
 Édith Auffray (* 1901), französische Malerin und Journalistin
 François Auffray (1891–1969), französischer Politiker
 Guy Auffray (1945–2021), französischer Judoka